Pieter Burman kan syfta på:

Pieter Burman d.ä. (1668-1741) holländsk historiker och filolog
Pieter Burman d.y. (1713-1780) holländsk historiker och filolog, den föregåendes brorson.